Chiba steht für:
 Chiba-ken, seit 1873 die Präfektur Chiba im Osten Japans
 Chiba-shi, seit 1921 die Großstadt Chiba, ihr Verwaltungssitz
 Chiba-uji bzw. sinojapanisch gelesen Chiba-shi, die Chiba (Klan), einen mittelalterlichen Familienzweig der Taira
 Chiba-gun bzw. historisch gelesen Chiba no kōri, der ehemalige (Altertum/Mittelalter–1967) Kreis Chiba der Provinz Shimousa/Präfektur Chiba unter der antiken Ritsuryō-Provinzgliederung und der moderneren Präfekturgliederung in Kreise
 Chiba no shō, die Residenz Chiba und das zugehörige Herrschaftsgebiet (shōen) der Familie Chiba im Kreis Chiba
 Chiba-jinja, der Chiba-Schrein aus dem Altertum (1000–)
 Chiba-dera bzw. sinojapanisch gelesen Sen’yō-ji, der Chiba-Tempel aus dem Altertum (709–)
 Chiba (Familienname), japanischer Familienname

Siehe auch:
 Ciba